Satka beschreibt:

die russische Stadt, siehe Satka
den gleichnamigen Rajon, siehe Rajon Satka